Франсис Кабрель (фр. Francis Cabrel) (23 ноября 1953) — французский исполнитель, композитор и автор песен.

Биография 
Франсис Кабрель родился 23 ноября 1953 года в Ажене, в небогатой семье с фриульскими корнями. Отец, работавший в кондитерской, был любителем шарманки, мать, кассирша в кафе, прекрасно пела. У Франсиса есть сестра Мартин и брат Филипп. Он вырос на юге Франции, в небольшом городке Астафоре, где и живёт по сей день.

В 13 лет он впервые услышал по радио песню Боба Дилана «Like a Rolling Stone», открытие, повлиявшее на всю его карьеру. Первую гитару ему подарил дядя Фредди на Рождество, и Франсис начал сочинять свои первые песни, чтобы побороть застенчивость: «Я думал, что гитара сделает меня интересней в глазах других», — объяснит он позже. Позже он начинает переводить песни Нила Янга, Леонарда Коэна и Боба Дилана, таким образом изучая английский язык.

В 17 лет он собрал свою первую фолк-рок группу, которая, впрочем, продержалась совсем недолго. Тем временем из лицея Bernard Palissy d’Agen его выгнали за нарушение дисциплины, и в 19 он начал самостоятельно зарабатывать на жизнь: работал на обувном складе в Ажене, а субботними вечерами играл на танцплощадках с очередной группой — «Ray Frank et les Jazzmen» — которая потом стала называться «Les Gaulois», «Галлы» — из-за «галльских» усов, которые носил каждый участник. Эта группа оказалась достаточно устойчивой, но «кабрелевский» репертуар, фолк-рок и блюз, не подходил для тогдашней провинциальной дискотеки, требовавшей французских хитов, поэтому от Дилана и Клэптона пришлось перейти к Мишелю Сарду.

В 1974 в Тулузе он принимает участие в песенном конкурсе на Sud Radio. Его песня «Petite Marie» (альбом «Les Murs de poussière»), посвященная жене Мариетте, выигрывает песенный конкурс. Кроме того он получает 2000 франков и контракт с фирмой CBS.

В 1977 совместно с компанией CBS «Новая французская песня» Кабрель выпустил свой дебютный альбом " Ma ville ", но вскоре почувствовал, что аранжировки, сделанные звукозаписывающей компанией, ему не нравятся и отказался от версии песни «Petite Marie», представленной на альбоме.

Дискография

Интересные факты 
 Франсис Кабрель был причастен к политической жизни Астафора. В 1989 году он был избран муниципальным советником. Ушел в отставку в 2004 году.
 Он большой фанат Боба Дилана, знает наизусть весь его репертуар.
 Коллекционирует гитары (уже более пятидесяти).
 Иногда пишет для других артистов, таких как Rose Laurens (Quand tu pars, 1986), Maurane (Qui à part nous ?, 2000), а также Isabelle Boulay (Une autre vie, 2004), Johnny Hallyday (Je m’arrête là, 2008).
 В 2006 году был вынужден отменить два концерта в Новой Каледонии из-за анонимных угроз.

Награды 
 Большая медаль французской песни от Французской Академии, 2010.

Документальные фильмы 
 2015 — Франсис Кабрель, скромный певец / Francis Cabrel, un chanteur très discret (реж. Тьерри Тестон / Thierry Teston, Лоран Тессье / Laurent Thessier)

Примечания

Ссылки 
 Рассказ-лекция о Франсисе Кабреле в Живом Журнале (автор — Наталия Меерович)

 Официальный сайт

Родившиеся 23 ноября
Родившиеся в 1953 году
Певцы и певицы Франции
Авторы-исполнители Франции
Исполнители Columbia Records